Васильківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Васильківська сільська рада — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Васильківська сільська рада — Полтавська область, Лохвицький район
 Васильківська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район